Абигейл Спирс и Хуан Себастьян Кабаль — победители турнира. Прошлогодние чемпионы Елена Веснина и Бруно Соарес не защищали титул, однако Соарес принял участие в турнире в дуэте с Катериной Синяковой и их команда снялась с турнира во втором раунде.

Посев 

  Бетани Маттек-Сандс /  Майк Брайан (Четвертьфинал, отказ)
  Саня Мирза /  Иван Додиг (Финал)
  Андреа Главачкова /  Эдуар Роже-Васслен (Первый раунд)
  Чжань Хаоцин /  Максим Мирный (Первый раунд)
  Чжань Юнжань /  Лукаш Кубот (Второй раунд)
  Катерина Синякова /  Бруно Соарес (Второй раунд, отказ)
  Луция Градецкая /  Радек Штепанек (Первый раунд)
  Барбора Крейчикова /  Раджив Рам (Первый раунд)

Специальные приглашения в основу (WC) 

  Дестани Айава /  Марк Полманс (Первый раунд)
  Дарья Гаврилова /  Люк Сэвилл (Первый раунд)
  Кейси Деллакква /  Мэтт Рид (Второй раунд)
  Полин Пармантье /  Николя Маю (Первый раунд)
  Салли Пирс /  Джон Пирс (Первый раунд)
  Арина Родионова /  Джон-Патрик Смит (Первый раунд)
  Саманта Стосур /  Сэмюэль Грот (Полуфинал)
  Мартина Хингис /  Леандер Паес (Четвертьфинал)

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Взрослые